Dámaso Antonio Larrañaga, el nombre puede referirse a:

Persona 
 Dámaso Antonio Larrañaga (1771-1848), religioso, político, naturalista y botánico uruguayo.

Instituciones y organizaciones 
 Liceo Dámaso Antonio Larrañaga (1930), establecimiento de educación secundaria uruguayo.
 Museo Zoológico Dámaso Antonio Larrañaga (1956), zoológico y museo uruguayo.
 Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga (1882), primera universidad privada y religiosa uruguaya.